De Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv FC speelt sinds 1992 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Maccabi Tel Aviv FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1992/93
|Champions League
|Q
|
|Valletta FC
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Club Brugge
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1994/95
|Europacup II
|Q
|
|ÍB Keflavík
|6-2||2-1 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1R
|
|Werder Bremen
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1995/96
|Champions League
|1R
|
|Grasshopper Club Zürich
|1-2||1-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|Champions League
|Q
|
|Fenerbahçe SK
|1-2||0-1 (T)||1-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1R
|
|CD Tenerife
|3-4||2-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|FBK Kaunas
|4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|RC Lens
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Žalgiris
|7-0||6-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|GNK Dinamo Zagreb
|3-3 <small>u ||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Roda JC
|3-5||1-4 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Levadia Maardu
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Boavista FC
|2-4||1-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|2Q
|
|MŠK Žilina
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2004/05
|Champions League
|2Q
|
|HJK Helsinki
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="5"|9.5
|-
|
|
|3Q
|
|PAOK Saloniki
|4-0||3-0R (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|FC Bayern München
|1-6||0-1 (T) || 1-5 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|Juventus FC
|1-2||0-1 (U) || 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|AFC Ajax
|2-4||0-3 (U) || 2-1 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|2Q
|
|APOEL Nicosia
|2-3||0-1 (U)|| 2-2 nv (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Santa Coloma
|4-1||0-1 (U)||4-0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|Kayseri Erciyesspor
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|FK Mogren
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|Olympiakos Piraeus
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Paris Saint-Germain
|4-5||0-2 (U)|| 4-3 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|Khazar Lenkoran
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|rowspan="6"|6.5
|-
|
|
|3Q
|
|FK Željezničar Sarajevo
|8-0||2-0 (U)|| 6-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Panathinaikos FC
|4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep E
|
|Beşiktaş JK
|3-8||1-5 (U)|| 2-3 (T)
|-
|
|
|Groep E
|
|FC Dynamo Kiev
|4-4||1-1 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|Groep E (4e)
|
|Stoke City FC
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2013/14 || Champions League || 2Q ||  || Győri ETO FC || 4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T) ||rowspan="7"|11.5
|-
| || || 3Q ||  || FC Basel || 3-4||0-1 (U)|| 3-3 (T)
|-
| 2013/14 || Europa League || PO ||  || PAOK Saloniki ||  *|| ||
|-
| || || Groep F ||  || Eintracht Frankfurt || 4-4||0-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
| || || Groep F ||  || APOEL Nicosia || 0-0||0-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || Groep F (2e)||  || Girondins de Bordeaux || 3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || 2R ||  || FC Basel || 0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2014/15 || Champions League
| 2Q ||  || FC Santa Coloma || 3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T) ||rowspan="3"|3.5
|-
| || || 3Q ||  || NK Maribor || 2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
| 2014/15 || Europa League 
| PO ||  || Asteras Tripolis || 3-3||0-2 (U) ||3-1 <small>< Larnaca
|-
|2015/16 || Champions League || 2Q ||  || Hibernians FC || 6-3||1-2 (U)|| 5-1 (T) ||rowspan="6"|7.0
|-
| || || 3Q ||  || FC Viktoria Pilsen || 3-2||1-2 (T)|| 2-0 (U)
|-
| || || PO ||  || FC Basel || 3-3 <small>u ||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
| || || Groep G ||  || Chelsea FC ||0-8|| 0-4 (U) || 0-4 (T)
|-
| || || Groep G ||  || FC Dynamo Kiev || 0-3||0-2 (T) || 0-1 (U)
|-
| || || Groep G (4e) ||  || FC Porto || 1-5||0-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
| 2016/17 || Europa League || 1Q ||  || ND Gorica || 4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U) ||rowspan="7"|11.5
|-
| || || 2Q ||  || Kairat Almaty || 3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || 3Q ||  || Pandurii Târgu Jiu || 5-2||3-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || PO ||  || HNK Hajduk Split || 3-3 <small>(4-3 ns)||2-1 (T)|| 1-2 nv (U)
|-
| || || Groep D ||  || FK Zenit Sint-Petersburg || 3-6|| 3-4 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep D ||  || Dundalk FC || 2-2||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || Groep D (3e) ||  || AZ || 2-1||2-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
| 2017/18 || Europa League || 1Q ||  || KF Tirana || 5-0||2-0 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="7"|10.5
|-
| || || 2Q ||  || KR Reykjavík || 5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Panionios ||2-0|| 1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || PO ||  || SCR Altach || 3-2||1-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
| || || Groep A ||  || Slavia Praag || 0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
| || || Groep A ||  || Villarreal CF || 1-0|| 0-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || Groep A (4e)||  || Astana FK || 0-5||0-4 (U)|| 0-1 (T)
|-
| 2018/19 || Europa League || 1Q ||  || Ferencvárosi TC || 2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T) ||rowspan="4"|5.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Radnički Niš || 4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Pjoenik Jerevan || 2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || PO ||  || Sarpsborg 08 FF || 3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2019/20 || Champions League || 2Q ||  || CFR Cluj || 2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T) ||rowspan="2"|0.5
|-
| 2019/20 || Europa League || 3Q ||  || Sūduva Marijampolė ||2-4|| 1-2 (T)|| 1-2 (U) 
|-
|2020/21 || Champions League || 1Q ||  || Riga FC ||2-0 || 2-0 (T) || ||rowspan="8"|12.5
|-
| || || 2Q ||  || Sūduva Marijampolė || 3-0 || 3-0 (U)|| 
|-
| || || 3Q ||  ||Dinamo Brest || 1-0 || 1-0 (T) ||
|-
| || || PO ||  ||Red Bull Salzburg || 2-5 || 1-2 (T)||1-3 (U)
|-
| || || Groep I ||  ||FK Qarabağ ||2-1 ||1-0 (T) || 1-1 (U)
|-
| || || Groep I || || Villarreal CF || 1-5 ||0-4 (U) || 1-1 (T)
|-
| || || Groep I (3e) || || Sivasspor || 3-1 ||2-1 (U) || 1-0 (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 2R ||  ||FK Sjachtar Donetsk ||0-3 || 0-2 (T) || 0-1 (U)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||FK Sutjeska Nikšić || 3-1 || 0-0 (U) || 3-1 (T) ||rowspan="7"|14.0
|-
| || || 3Q ||  || Spartak Trnava || 1-0 || 0-0 (U) || 1-0 (T)
|-
| || || PO ||  || Sjachtjor Karaganda || 4-1 || 2-1 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || Groep A||  || LASK || 1-2 || 1-1 (U) || 0-1 (T)
|-
|  ||  || Groep A||  || HJK Helsinki || 8-0 || 5-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|  ||  || Groep A (2e) ||  || FA Alasjkert || 5-2 || 4-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  ||  || 1/16 ||  || PSV || 1-2  || 0-1 (U) || 1-1 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Zirə FK  || 3-0 || 3-0 (U) || 0-0 (T) ||rowspan="3"|3.5
|-
|  ||  || 3Q ||  || Aris FC || 3-2 || 2-0 (T) || 1-2 (U) 
|-
|  ||  || PO ||  || OGC Nice || 1-2 || 1-0 (T) || 0-2 nv (U) 
|-
|}
 * 2013/14: Omdat Metalist Charkov uitgesloten werd voor Europees voetbal nam PAOK vervolgens hun plaats (in de Champions League) in. 

 Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 125.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC